Longueville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Longueville, Sydney, New South Wales, Lane Cove,

Frankrike 

 Longueville-sur-Scie, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Longueville-sur-Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Longueville, Pas-de-Calais, 
 Longueville, Calvados, 
 Longueville, Seine-et-Marne, 
 Longueville, Lot-et-Garonne, 
 Longueville, Manche,